Януко́вич — білоруське прізвище:
 Янукович Віктор Федорович ( 1950) — український політик, колишній президент і прем'єр-міністр України.
 Янукович Людмила Олександрівна ( 1949) — дружина Віктора Федоровича Януковича
 Янукович Олександр Вікторович ( 1973) — український бізнесмен, син Віктора Федоровича Януковича
 Янукович Віктор Вікторович (1981—2015) — український політик, народний депутат України V і VI скликань, син Віктора Федоровича Януковича
 Янукович Михайло Данилович ( 1915) — український актор, режисер, сценарист.

Білоруські прізвища